Hakaniemi – quartiere di Helsinki
Hakaniemi – stazione della metropolitana di Helsinki